Societat Catalana de Geografia
 Societat Catalana de Gnomònica
 Screen Cartoonists Guild, antic nom de Animation Guild, American Union of Animators
 Sèrbia i Montenegro, abans de la seva divisió el juny del 2006 (consulteu les diferents llistes dels nous codis per a Sèrbia i Montenegro)
 segons la norma ISO 3166-1 alfa-3 (llista de codis de país),
 segons la llista de codis de països del COI,
 segons la llista de codis internacionals de matrícula,
 segons la llista de codis de països utilitzats per l'OTAN, alfa-3.
 Sydney Cricket Ground, estadi australià utilitzat per a diversos esports.
 Siam Cement Group, una empresa tailandesa.
 SCG Stadium, un estadi de futbol que porta el nom d'aquesta empresa.
 Scuderia Cameron Glickenhaus, fabricant de supercars .